Скопление:
 Звёздное скопление — гравитационно связанная группа звёзд, имеющая общее происхождение и движущаяся в гравитационном поле галактики как единое целое.
 Скопление галактик — гравитационно-связанные системы галактик.